Haplogruppe O steht für: 

 eine Haplogruppe der Mitochondrien, siehe Haplogruppe O (mtDNA)
 eine Haplogruppe des Y-Chromosoms, siehe Haplogruppe O (Y-DNA)